Eine Vorheizanlage ist:

 in Österreich eine elektrische Heizlok, siehe Trafostation (Elektrolok)
 ein elektrisches Zugvorheizsystem, siehe Zugvorheizanlage
 ein dampfgespeistes Zugvorheizsystem, siehe Heizlokomotive#Stationäre Zugvorheizanlage